Grammosciadium armenum är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen Iwanowitsch Bordzilowski. Grammosciadium armenum ingår i släktet Grammosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
armenum